Autocommerce je lahko:
 Autocommerce, holdinška družba za gospodarjenje z naložbami.
 Odbojkarski klub Autocommerce Bled.